Agilulf (* um 420; † um 482) war ein Fürst der Sueben und Quaden.

Er war vermutlich der Sohn des donau-suebischen Fürsten Hunimund Filius Hermanarici (* um 395; † nach 469 in Suavia).

Er bedrohte Passau und könnte Arianer gewesen sein. Agilulf war vermutlich Stammvater der Agilolfinger und Vater des Herzogs Theodo I. der Sueben/Quaden (* um 455; † um/nach 530), der zwischen 490 und 530 den Neustamm der Bajuwaren bildete.

Herrscher (Sueben)
?Agilulf #Sueben
Quaden
Suebe
Geboren im 5. Jahrhundert
Gestorben im 5. Jahrhundert
Mann